A Segunda Divisão do Campeonato Goiano de Futebol de 2006, foi disputado por oito agremiações, sendo que o campeão e o vice-campeão ganharam o acesso a Primeira Divisão em 2007, e o último rebaixado para a Terceira Divisão de 2007.

Participantes
 Anápolis, (Anápolis)
 Atlético Rioverdense, (Rio Verde)
 Canedense, (Senador Canedo)
 CRET, (Minaçu)
 Goianésia, (Goianésia)
 Goiânia, (Goiânia)
 Iporá, (Iporá)
 Trindade, (Trindade)

Premiação

Ligações externas
 

2006
Futebol de 2006 no Brasil